Le terme batterie peut désigner :

Énergie
 Une batterie d'accumulateurs, souvent abrégé en batterie (et souvent confondus avec une pile électrique). En Suisse et au Québec, le même mot désigne ce qu'en France on appelle pile électrique (rechargeable ou pas) : batterie au plomb, au lithium, solide
 Batterie thermique, un type d'échangeur thermique fluide/fluide (batterie chaude, batterie froide)
 Batterie atomique, un type de générateur utilisant la désintégration d'un isotope radioactif pour produire de l'électricité.
 Batterie de diamant

Musique et danse
 Batterie (instrument), instrument de percussion, constitué de fûts en peau et cymbales, ou un groupe constitué de plusieurs musiciens jouant de ces instruments.
 Batterie (œuvre musicale), œuvre exécutée par les tambours pour accompagner la marche militaire.
 Batterie (ensemble musical), groupe constitué de plusieurs musicien(ne)s jouant d'instrument de percussions (tambours, etc).
 Batterie (danse), en danse classique, croisement ou choc des jambes pendant le temps de suspension d'un saut effectué par une femme ou un homme.

Toponyme 
 La Batterie, un ruisseau de Belgique.
 Les batteries, un ensemble d'îlots de la lagune de Venise.

Droit
 La batterie délictuelle est un délit civil en common law.
 La batterie est une infraction pénale en droit américain et britannique.

Divers 
 Élevage en batterie, méthode intensive d'exploitation et d'élevage d'animaux pour la consommation humaine.
 Batterie (armement), groupe de pièces d'artillerie, ou ouvrage défensif abritant des pièces d'artillerie.
 Batterie de cuisine, ustensiles de cuisine.
 Batterie, l'ensemble de contenants pour la fabrication du vinaigre balsamique traditionnel.
 Batterie, terme du jeu d'échecs.
 Un pont-batterie  d'un bateau est une plate-forme portant des pièces d'artillerie.
 Au baseball, le terme batterie désigne le couple lanceur/receveur de l'équipe en défense.
 Société anonyme des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette, une ancienne société charbonnière de la région de Liège en Belgique.